Isolani steht für:
 Isolani (Schach), ein Begriff aus dem Schach für einen isolierten Bauern

Isolani ist der Familienname oder das Pseudonym folgender Personen:

 Betty Isolani-Perl (1873–1978), Schauspielerin
 Eugen Isolani (1860–1932), Schriftsteller in Berlin
 Gertrud Isolani (1899–1988), deutschsprachige Schriftstellerin
 Johann Ludwig Hektor von Isolani (1586–1640), ein kaiserlicher General im Dreißigjährigen Krieg

 Isolani (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht aus Bologna